Владислав Жуковский:
 Жуковский, Владислав Владиславович (1860—1916) — депутат Государственной думы.
 Жуковский, Владислав Иосифович (род. 1937) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.